Vive la crise ! peut faire référence à :
 Vive la crise !, émission française de vulgarisation économique présentée par Yves Montand et diffusée le  sur Antenne 2 ;
 Vive la crise !, film français réalisé par Jean-François Davy sorti en 2017.